Scone kan syfta på:

 Scone – en typ av bröd, se scones

Geografi
 Scone, Skottland – ort i kommunen Perth and Kinross i mellersta Skottland.
 Scone Abbey – historiskt kloster i Scone.
 Scone Palace – slott i Scone.
 Sconestenen – Stone of Scone, de skotska monarkernas kröningssten.

 Scone, New South Wales – ort i Australien.